Als Statistik bezeichnet man:
 ein mathematisches Fachgebiet, siehe Statistik, Mathematische Statistik, Deskriptive Statistik
 das entsprechende Studienfach, siehe Statistik (Studienfach)
 die Anwendung von statistischen Methoden in den Fachwissenschaften, Teilgebiete siehe Statistik#Anwendung
 ugs. das Ergebnis von statistischen Erhebungen, siehe z. B. amtliche Statistik, Bevölkerungsstatistik
 Eine gewisse Klasse von mathematischen Funktionen in der Statistik, siehe Statistik (Funktion)
 Bezeichnung für Wahrscheinlichkeitsverteilungen in der Theoretischen Physik; Beispiele: Boltzmann-Statistik, Fermi-Dirac-Statistik, Bose-Einstein-Statistik (für die letzteren beiden auch Quantenstatistik).

Siehe auch:

 Herkunft des Wortes Statistik